Djinn steht für:

 Dschinn, arabisch für Geist oder Dämon
 davon abgeleitet der Name des Hubschraubers Sud-Ouest SO 1221 Djinn
 der Name eines Kartenspiels, siehe Djinn (Spiel)
 Djinn (Band), 1999 gegründetes Musikprojekt 
 Djinn – Des Teufels Brut, emiratischer Horrorfilm aus dem Jahr 2013
 Djinns – Dämonen der Wüste (Djinns), französischer Horrorkriegsfilm aus dem Jahr 2010